ISO 7090 er en ISO standard for facetskive.

En facetskive ISO 7090 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/facetskiver-iso-7090/

7090